EOQ steht für:
 Economic Order Quantity: die Bestellmenge ist die Menge an Gütern, die
 entweder in einem Produktionsprozess unter definierten Bedingungen hergestellt wird,
 oder in einer gemeinsamen Bestellung eingekauft wird.
 Die European Organization for Quality ist ein Zusammenschluss von Qualitätsmanagement-Organisationen.
 Essential Object Query: Ist eine Abfragesprache und Transaktionssprache zur Interaktion mit domänen-spezifische Modellen.

EOQ